Ю́лдус Бахтио́зина (род. 22 июля 1996, Ленинград) — художник, режиссёр, продюсер.

Основные художественные медиа: аналоговая фотография и видео.

Член Королевского общества искусств в Лондоне. Номинант премии в области современного искусства Laguna Prize.

Биография 
Детство Бахтиозиной прошло в Санкт-Петербурге. В 2004 поступила в Российскую академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации на кафедру Государственного и муниципального управления. Не окончив её, в 2007 году поступила в  на факультет графического искусства. Позднее продолжила обучение в Центральном колледже искусств и дизайна имени Святого Мартина, где изучала художественную фотографию. Получив высшее образование, Бахтиозина жила и работала в Индии, Гонконге, Индонезии и Непале. С 2013 по 2017 год прошло 4 персональных выставки Бахтиозиной в её материнской галерее Anna Nova в Санкт-Петербурге.

В 2014 канал BBC включил ее в список «100 женщин года», меняющих мир к лучшему. 

В настоящее время живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Персональные выставки 

 2022 Рискуя собственной шубой, галере BIZON, Казань, Россия
 2021 Дочь рыбака, киностудия Ленфильм, Санкт-Петербург, Россия
 2019 Miss Future — 未來小姐, SEEN, Антверпен, Бельгия
 2017 Цирк 17, галерея современного искусства Anna Nova, Санкт-Петербург, Россия
 2017 Сотворённая жизнь, галерея современного искусства Anna Nova, Санкт-Петербург, Россия
 2015 Russ Land, галерея современного искусства Anna Nova, Санкт-Петербург, Россия
 2013 Отчаянные романтики, галерея современного искусства Anna Nova, Санкт-Петербург, Россия
 2013 Vorurteile, Gaze Gallery, Берлин, Германия
 2012 Miss Other World, MiraMiru, Санкт-Петербург, Россия
 2011 Victims of fashion, Kendra Gallery, Бали, Индонезия
 2011 Touch Down, Fabrika Gallery, Москва, Россия
 2010 Ask me about Jesus, Salon Gallery, Лондон, Великобритания
 2009 Be Happy and Healthy, Lower Street Gallery, SE17, Лондон, Великобритания

Избранные групповые выставки 

 2022 The Circus We Are, Le Delta, Belgian Gallery, Антверпен, Бельгия
 2020 The Clown Spirit, De Rossaert, Антверпен, Бельгия
 2020 Русская сказка. От Васнецова до сих пор, Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия
 2019 Жизнь после жизни, Центральный выставочный зал Манеж, Санкт-Петербург, Россия
 2017 The Artist/ The Knight, Kasteel van Gaasbeek, Брюссель, Бельгия
 2016 Photo Vogue Festival, Base Milano, Милан, Италия
 2016 Многоликая мода в PhotoVogue, Leica Gallery, Милан, Италия
 2015 45 frames, Leica Gallery, Милан, Италия
 2011 EdgyONE, Alekano Gallery, Лондон, Великобритания
 2011 Best of Russia, Винзавод, Москва, Россия
 2010 Я люблю Пикассо, Музей и галерея современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург, Россия
 2009 Russian Art Fair, Picadilly Hotel, Лондон, Великобритания

Театральные проекты 
 2021 Художник по костюмам, «Байка. Мавра. Поцелуй феи», Мариинский театра, Санкт-Петербург, Россия
 2018 Художник по костюмам, «Aisha and Abhaya»,Rambert Theatre, Royal Opera House, Лондон, Великобритания

Фильмография 
 2021 Самурай из ситца
 2020 Дочь рыбака
 2017 Цирк 17

Участие в фестивалях 

 2021 Международный кинофестиваль независимого кино Raindance, Лондон, Россия
 2021 Шанхайский Международный кинофестиваль, Шанхай, Китай
 2021 Рижский Международный кинофестиваль, Рига, Латвия
 2021 Международный Берлинский кинофестиваль, Берлин, Германия 
 2020 Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало», Иваново, Россия

Примечания

Ссылки 
 Сайт
 Профиль спикера и стипендиата TED Юлдус Бахтиозиной на сайте конференции
 Профиль на сайте галереи Anna Nova